Uhuru steht für:

 Uhuru (Satellit), der erste Satellit, der den Himmel nach Röntgenquellen durchmusterte
 Uhuru Peak, der höchste Gipfel des Kibo im Kilimandscharo-Massiv, siehe Kibo (Berg) #Gipfel
 Uhuru Kenyatta, kenianischer Politiker

Siehe auch:
 Black Uhuru, jamaikanische Reggaeband